Село:
 Саханське — Одеська область, Роздільнянський район (до 17 липня 2020 року Ширяївський район)
 Саханське — Сумська область, Роменський район